Тејбл Рок има више значења:
 Тејбл Рок (Пенсилванија)
 Тејбл Рок (Вајоминг)
 Тејбл Рок (Мисури)
 Тејбл Рок (Небраска)